

Wydarzenia 

 Babilończycy wraz z Medami rozpoczęli podbój Asyrii